Als Bindungstheorie werden verschiedene Theorien in unterschiedlichen Wissenschaften bezeichnet:
 in der Psychologie die Theorie, welche das Bedürfnis des Menschen beschreibt, eine enge und von intensiven Gefühlen geprägte Beziehung zu Mitmenschen aufzubauen, siehe Bindungstheorie
 in der Kriminologie eine Theorie, die erklärt, weshalb Menschen sich konform und nicht abweichend bzw. kriminell verhalten, siehe Bindungstheorie (Kriminologie)
 in der Chemie Theorien, die chemische Bindungen qualitativ und quantitativ beschreiben können, siehe Chemische Bindung
 in der Linguistik eine Theorie, die grammatische Regeln für den Bezug von Pronomen und ähnlich funktionierenden Ausdrücken untersucht, siehe Bindungstheorie (Sprachwissenschaft)

Siehe auch: